Išim – fiume della Russia, affluente di sinistra dell'Irtyš
 Išim – cittadina russa sulle sponde dello stesso fiume, nell'Oblast' di Tjumen'
 ISIM (Integrated science instrument module) – modulo scientifico del telescopio JWST
 iSim (Integrated subscriber identity module) – metodo d'accesso ai servizi dati e di telefonia cellulare, evoluzione della eSim